Катайская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Катайская волость — в составе Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии.
 Катайская волость — в составе Челябинского уезда Оренбургской губернии.
 Катайская волость — в составе Камышловского уезда Пермской губернии.